Lee Hsin-han e Peng Hsien-yin erano i detentori del titolo ma quest'anno non hanno partecipato.

Denis Kudla e Yasutaka Uchiyama hanno battuto in finale Daniel Kosakowski e Nicolas Meister 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Austin Krajicek /  Tennys Sandgren (semifinali)
  James Cerretani /  Adil Shamasdin (primo turno)

  Steve Johnson /  Tim Smyczek (primo turno)
  Peng Hsien-yin /  Yang Tsung-hua (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Royal Lahaina Challenger 2014